Kristian Forsberg (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel norvégien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commença sa carrière professionnelle en 2003 dans la 1. divisjon en Norvège. En 2005-2006, il rejoint les Storhamar Dragons de la ligue élite norvégienne avec lesquels il remporta un championnat en 2008.

En 2009-2010, il se joignit au MODO Hockey en Suède. Il fut aussi sélectionné pour représenter son pays lors des Jeux olympiques qui ont lieu à Vancouver au Canada. En 2014, il retourne jouer en Norvège pour Stavanger ishockeyklubb.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 ||Furuset IF ||Junior Elite || ||8 ||6 ||14 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Furuset IF ||1. divisjon ||35 ||7 ||8 ||15 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Furuset IF ||Junior Elite ||11 ||8 ||7 ||15 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Furuset IF ||1. divisjon ||29 ||18 ||12 ||30 ||28 ||6 ||2 ||1 ||3 ||12
|-
|2005-2006 ||Storhamar Dragons ||Junior Elite || ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Storhamar Dragons ||GET ligaen ||41 ||6 ||4 ||10 ||6 ||10 ||2 ||0 ||2 ||6
|-
|2006-2007 ||Storhamar Dragons ||GET ligaen ||43 ||10 ||7 ||17 ||22 ||17 ||4 ||2 ||6 ||0
|-
|2007-2008 ||Storhamar Dragons ||GET ligaen ||43 ||9 ||14 ||23 ||52 ||15 ||0 ||5 ||5 ||24
|-
|2008-2009 ||Storhamar Dragons ||GET ligaen ||45 ||6 ||10 ||16 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||MODO Hockey ||Elitserien || 55|| 2|| 2|| 4|| 14||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || MODO Hockey || Elitserien ||49 ||4 ||5 ||9 ||20 ||10 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2011-2012 || MODO Hockey || Elitserien || 55|| 4|| 5|| 9|| 14|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2012-2013 || MODO Hockey || Elitserien || 53|| 4|| 7|| 11|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || MODO Hockey || SHL || 48|| 6|| 3|| 9|| 20|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 45 || 12 || 22 || 34 || 22 || 15 || 4 || 7 || 11 || 4
|-
| 2015-2016 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 37 || 7 || 11 || 18 || 45 || 17 || 2 || 3 || 5 || 22
|-
| 2016-2017 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 43 || 7 || 12 || 19 || 26 || 14 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
| 2017-2018 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 40||9||8||17||40 ||5 ||1 ||1 || 2||8 
|-
| 2018-2019 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 48|| 11|| 15|| 26|| 30|| 9|| 0|| 0|| 0||2 
|-
| 2019-2020 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 37|| 7|| 7|| 14|| 22|| -|| -|| -|| -|| -

Internationales 

|2004 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || -5||align="left"| Dixième place
|-
|2005 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans div. 1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 31 || +4||align="left"| Médaille d'or
|-
|2006 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 1 || 2 || 18 || -2||align="left"| Dixième place
|-
|2007 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"| Quatorzième place
|-
|2008 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || +1||align="left"| Huitième place
|-
|2009 ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1|| align="left"| Première place
|-
|2009 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || -2||align="left"| Onzième place
|-
|2010 ||align="left"|Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2||align="left"| Dixième place
|-
|2010 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || -3|| align="left"| Neuvième place
|-
|2011 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 2 || +2||align="left"| Sixième place
|- 
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2|| align="left"| Huitième place
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| -2||align="left"| Dixième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -5|| align="left"| Douzième place
|-
| 2014 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || -5 ||align="left"| Douzième place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0||align="left"| Onzième place
|-
| 2016 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 ||align="left"| Dixième place
|-
| 2016 ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 || align="left"|  du Groupe F
|-
| 2017 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 6 || -1||align="left"| Onzième place
|-
| 2018 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || -2||align="left"| Treizième place
|-
| 2019 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || -5||align="left"| Douzième place

Notes et références 

Naissance en mai 1986
Naissance à Oslo
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Joueur des Stavanger Oilers
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018